Butoniga steht für:

 Butoniga (Istrien), Ortschaft der Stadt Pazin, Gespanschaft Istrien, Kroatien
 Butoniga (Mirna), Nebenfluss der Mirna in der Gespanschaft Istrien, Kroatien
 Butoniga-Stausee, Talsperre in der Gespanschaft Istrien, Kroatien